Oeste — ponto cardeal
 Mundo ocidental (ou civilização ocidental) — conceito geopolítico e cultural associado originalmente à Europa Ocidental
 Hemisfério ocidental — parte da Terra que fica a oeste do Meridiano de Greenwich
 O Ocidente — periódico ilustrado que se publicou em Portugal entre 1878 e 1909
 Cidade Ocidental — em Goiás, Brasil

Desambiguações de topônimos